Kitchin ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Paul Kitchin (1908–1983), US-amerikanischer Politiker
 C. H. B. Kitchin (1895–1967), britischer Schriftsteller
 Claude Kitchin (1869–1923), US-amerikanischer Politiker
 David Kitchin, Lord Kitchin (* 1955), britischer Jurist, Richter des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs

 Rob Kitchin (* 1970), britischer Geograph 
 Thomas Kitchin (1718–1784), englischer Kartograph

Siehe auch:
 Kitchener
 Kitchiner
 Kitchen